De World Athletics Relays (tot en met 2019 de IAAF World Relays) vormen een tweejaarlijks terugkerend atletiekkampioenschap voor estafette onderdelen, georganiseerd door World Athletics (voorheen IAAF). Tijdens dit tweedaagse evenement staan meerdere estafettenummers op het programma. De eerste editie vond in mei 2014 plaats in Nassau op de Bahama's.

Via de World Athletics Relays kunnen atleten zich plaatsen voor de wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen.

Edities

Onderdelen

Medaillespiegel 

Wereldkampioenschappen atletiek